Liesen steht für:

 Liesen, ein Ortsteil der Stadt Hallenberg im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen
 Synonym für Flomen

Liesen ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Liesen (1921–1943), deutscher Fußballspieler
 Heinz Liesen (* 1941), deutscher Sportmediziner und Hochschulprofessor
 Jan Liesen (* 1960), niederländischer Theologe und römisch-katholischer Bischof
 Klaus Liesen (1931–2017), deutscher Manager, Aufsichtsratsvorsitzender des VW-Konzerns
 Wolfgang Liesen (1936–2021), deutscher Bildhauer

Liesen (die, Pluraletantum) sind eine norddeutsche Bezeichnung für das Schweinefett